Михаи́л Ива́нович Авде́ев (16 ноября 1901, Вязьма, Смоленская губерния — 1978) — советский военный медик и педагог, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР (1957). Заслуженный деятель науки РСФСР (1962).

Биография 
В 1918 году окончил гимназию 1-го Московского общества родителей учащихся и поступил на медицинский факультет 1-го Московского государственного университета. С февраля 1919 г. до весны 1921 г. работал братом милосердия в Ермаковском госпитале. В 1920 году — санитар московского Военно-санитарного дезинфекционного отряда.

После окончания университета в 1923 году был оставлен на кафедре судебной медицины сверхштатным научным сотрудником. C 1923 по 1941 год, с перерывами, работал по совместительству городским судебно-медицинским экспертом в Московской городской судебно-медицинской экспертизе.

В феврале 1924 года призван в Красную Армию и направлен на Туркестанский фронт, где участвовал в боях с басмачами. В 1925 году — младший врач Туркестанского стрелкового полка. В декабре 1925 года демобилизован из армии с должности старшего врача полка.

Вернулся на кафедру судебной медицины МГУ на прежнее место работы. В 1926—1929 гг. был аспирантом, в 1929—1931 гг. — сверхштатным ассистентом кафедры.

С 1930 года начал читать курс судебной медицины в Московском юридическом институте (до 1940 года).

В 1931 году перешёл на работу ассистентом кафедры патологической анатомии 1-го Московского медицинского института, где проработал до 1940 года под руководством крупного учёного—патологоанатома, профессора, действительного члена АМН СССР А. И. Абрикосова. Одновременно был заместителем декана института.

С 1936 года преподавал во Всесоюзной правовой академии, на военном факультете, реорганизованном в Военно-юридическую академию. В академии прослужил до 1954 года — профессором, затем начальником кафедры криминалистики и судебной медицины.

Перед Великой Отечественной войной был вновь призван в армию. Преподавал в Военно-юридической академии, был помощником главного патологоанатома Красной Армии.

В 1942 году вступил в ВКП(б).

С 1943 г. по 1970 год — Главный судебно-медицинский эксперт Красной Армии и Министерства обороны СССР, начальник Центральной судебно-медицинской лаборатории КА МО СССР.

С 1947 по 1967 год преподавал в Высшей школе КГБ.

19 апреля 1957 года избран член-корреспондентом АМН СССР.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1962 года М. И. Авдееву за большие заслуги в области судебной медицины и многолетнюю педагогическую деятельность присвоено почётное звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.

В 1970 году ушёл в отставку в звании полковника медицинской службы. После увольнения из армии работал старшим научным сотрудником Института государства и права АН СССР.

Библиография 
 Судебная медицина, 1-е изд., М.. 1949, 5-е изд., М., 1960;
 Курс судебной медицины, М., 1959;
 Краткое руководство по судебной медицине. М., 1966;
 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, М., 1968.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1962)
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Золотой крест за заслуги (Польша)
 Медали

Литература 
 Михаил Иванович Авдеев, Арх. патол., т. 23, № 10, с. 93, 1961;
 Профессор М. И. Авдеев, Воен.-мед. журн., № 11, с. 93, 1961.

Члены КПСС
Преподаватели Академии ФСБ
Преподаватели Военно-юридической академии РККА
Полковники (СССР)
Доктора медицинских наук
Судебные медики СССР
Кавалеры Большого Креста ордена Заслуг перед Республикой Польша